Anju kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Anju Qu, härad, Sichuan,

Nordkorea 

 Anju, ort, Södra P'yŏngan, 
 Anju-si, kommun, Södra P'yŏngan, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar